Pokrata za ocjensko-spretnostna vožnja u automobilizmu.
 Österreichischer Schriftstellerverband
 OSV-96, ruska puška
 Poredak riječi objekt-subjekt-glagol (Object–Subject–Verb)
 Pokrata za Offshore support vessel
 Operating System Vendor; prodavači operacijskih sustava kao Microsoft i Apple
 Operating System Virtualization, metoda primjene virtualnih računala
 Our Sunday Visitor, američka katolička novina
 Opel Special Vehicles, Opelova podružnica
 OSv, operacijski sustav za virtualne strojeve